Le Championnat du Portugal de football 1954-1955 est la  de la compétition qui voit la victoire du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1954-55 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal